Карретеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карретеро, Рамон (род. 1990) — панамский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Карретеро, Хулио Эмилио (1928—1964) — кубинский антикоммунистический повстанец.
 Карретеро, Эктор (род. 1995) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.